Francisco de Valdés (Gijón? c. 1511-Piombino, 1580), militar al servei de la monarquia hispànica i escriptor
 Francisco Valdés Casas (Talavera de la Reina, 1899 - ? ), polític espanyol, governador civil d'Alacant i Lleó durant la Segona República
 Francisco Valdés Muñoz (1943 - 2009), futbolista xilè membre de l'equip xilè a la Copa del Món de 1966
 Francisco Valdés Ramírez (L'Havana, Cuba, 1838 - ?), compositor i poeta cubà